Joe steht für:

 Joe (Name), Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Joe (Texteditor), freie Software für Unix
 Originaltitel von Joe – Die Rache ist sein, US-amerikanisches Filmdrama (2013)

JOE steht für:
 Flughafen Joensuu (IATA-Code) in Nordkarelien, Finnland

Siehe auch:
 Little Joe
 Jo
 JÖ

Abkürzung